El fabricante de automóviles francés Citroën ha desarrollado dos modelos de automóviles todoterreno con el nombre Aircross:

Citroën C3 Aircross, la versión todoterreno del monovolumen Citroën C3 Picasso, puesta a la venta en 2010.
Citroën C3 Aircross, un modelo del segmento B que se comercializará en 2017.
Citroën C4 Aircross, un modelo del segmento C derivado del Mitsubishi RVR, lanzado en 2012.
Citroën C5 Aircross, un modelo del segmento C que se vende desde 2017.